Соревнования в семиборье у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

26-летняя Джессика Эннис выиграла золото с лучшим результатом сезона в мире и национальным рекордом Великобритании.

Занявшая четвёртое место Людмила Йосипенко с Украины впоследствии была дисквалифицирована за допинг. Занявшая третье место Татьяна Чернова из России была дисквалифицирована. Бронзовая медаль перешла к Аустре Скуйите из Литвы.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпиады 2012 года 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012